La Bosnie est une région géographique et historique des Balkans.

En outre, ce terme peut désigner :
 la Bosnie-Herzégovine, un État européen et le régime le dirigeant depuis 1995, État composée de :
 la fédération de Bosnie-et-Herzégovine, une des deux entités administratives composant la Bosnie-Herzégovine,
 la république serbe de Bosnie, une des deux entités administratives composant la Bosnie-Herzégovine ;
 la république de Bosnie-Herzégovine, le régime dirigeant la Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995 ;
 la république de Bosnie occidentale, une entité autoproclamée de 1993 à 1995 ;
 la république socialiste de Bosnie-Herzégovine, l'une des républiques fédérées de la république fédérative socialiste de Yougoslavie de 1945 à 1992 ;
 le condominium de Bosnie-Herzégovine, le régime d'occupation austro-hongrois de 1908 à 1918 ;
 le vilayet de Bosnie, une subdivision de l'Empire ottoman de 1867 à 1908 ;
 le pachalik de Bosnie, une subdivision de l'Empire ottoman de 1580 à 1867 ;
 le sandjak de Bosnie, une subdivision de l'Empire ottoman de 1463 à 1878 ;
 le royaume de Bosnie, indépendant de 1377 à 1463 ;
 le banat de Bosnie, vassal du royaume de Hongrie de 1154 à 1377.